McPherson (plaats), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas

Personen:
 Aimee Semple McPherson (1890-1944), een Amerikaans evangeliste
 Charles McPherson (1939), een Amerikaans jazzmusicus
 Dave McPherson (1963), een Schots voetballer
 Eric McPherson (1911-1997), een Australisch motorcoureur
 Gordon McPherson (1947), een Amerikaans botanicus
 Guy McPherson (1960), een Amerikaans wetenschapper
 James McPherson (1891-1960), een Schots voetbaltrainer
 Patricia McPherson (1954), een Amerikaans actrice
 Robert McPherson (1901-1969), een Schots voetbaltrainer

Zie ook 
 Macpherson (doorverwijspagina)
 McPherson County (doorverwijspagina)
 McPherson Square, een plein in Washington